Андрей Ярославцев:
 Ярославцев, Андрей Борисович (род. 1956) — советский и российский химик, академик РАН (2022).
 Ярославцев, Андрей Викторович (1957—2021) — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа.
 Ярославцев, Андрей Константинович (1815—1884) — русский писатель, цензор в Санкт-Петербурге. Примечания